Steinfelden steht für:

 Steinfelden, ehemalige Großgemeinde in Niederösterreich (1973–1987), heute Blumau-Neurißhof, Günselsdorf, Tattendorf und Teesdorf

 Steinfelden (Gemeinde Pettenbach), Ortschaft von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich